Jordi Rubio i Nuñez, ciclista català, campió de biketrial.
 Jordi Rubio (actor), actor català
 Jordi Rubio (empresari), empresari català
 Jordi Rubio Gómez, futbolista andorrà